

Toponyme 

 Sena, commune d’Espagne, dans la communauté autonome d'Aragon
 Sena de Luna, commune d’Espagne, dans la communauté autonome de Castille-et-León
 Sena, village de Serbie situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo
 Sena, commune du Japon
 Sena, commune de la province de Sofala au Mozambique, située sur le Zambèze
 Seňa, village de Slovaquie

Anthroponyme 
Sena est un anthroponyme, notamment un prénom masculin ou féminin, porté par :

Dignitaires 
 Dynastie Sena, dynastie indienne qui régna sur le Bengale au  et  ;
 Souverains du Sri Lanka :
 Sena Ier, roi du Royaume d'Anuradhapura (846-866) ;
 Sena II, roi du Royaume d'Anuradhapura (866-901) ;
 Sena III, roi du Royaume d'Anuradhapura (955-964) ;
 Sena IV, roi du Royaume d'Anuradhapura (972-975) ;
 Sena V, roi du Royaume d'Anuradhapura (991-1001) ;
 Sena Samantha Wickramabahu, roi de Kandy (1469-1511).

Autres personnalités 
 Sena Acolatse (1990-), joueur américain et canadien de hockey sur glace ;
 Sena Irie (2000-), boxeuse japonaise ;
 Sena Jurinac (1921-2011), chanteuse autrichienne ;
 Sena Tomita (1999-), snowboardeuse japonaise.

Zoologie 
 Sena, genre de lépidoptères de la famille des Lasiocampidae

Sigle 

SENA est un sigle notamment porté par :
 Société d'études nord-américaines ;
 Société d'études numismatiques et archéologiques.

Voir aussi 
 Les Sena, un peuple d’Afrique australe
 Le sena du Mozambique, langue bantoue
 Le sena du Malawi, langue bantoue
 Médaille Sena, médaille de l'armée indienne